Moscow Institute of Physics and Technology, Instituut voor Natuurkunde en Techniek van Moskou
 (National) Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (2000-2014) onderzoeksinstituut inzake terrorisme, uitgever van de MIPT Terrorism Knowledge Base, nu opgenomen in de Global Terrorism Database 
 Methylisopropyltryptamine, een psychedelische substantie

Wikipedia:Doorverwijspagina